Parásito hace referencia a varios artículos:

Biología 
 Parásito, organismo que depende del otro y del que obtiene algún beneficio.

Ficción 
 Parásitos, uno de los títulos en español de la película surcoreana Gisaengchung.
 «Parásito», episodio de la serie de televisión Héroes.
 «Parásito», canción del conjunto mexicano Molotov.
 Parásito, personaje de las historietas de Superman.